|-
| 163401 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163402 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163403 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163404 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163405 - ||  || 24 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163406 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163407 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163408 - ||  || 2 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163409 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163410 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163411 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163412 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163413 - ||  || 2 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163414 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163415 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163416 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163417 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163418 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163419 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163420 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163421 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163422 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163423 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163424 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163425 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163426 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163427 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163428 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163429 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163430 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163431 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163432 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163433 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163434 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163435 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163436 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163437 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163438 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163439 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163440 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163441 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163442 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163443 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163444 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163445 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163446 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163447 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163448 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163449 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163450 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163451 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163452 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163453 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163454 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163455 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163456 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163457 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163458 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163459 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163460 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163461 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163462 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163463 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163464 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163465 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163466 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163467 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163468 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163469 - ||  || 14 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163470 - ||  || 14 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 163471 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163472 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163473 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163474 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163475 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163476 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163477 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163478 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163479 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163480 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163481 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || 
|-
| 163482 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 163483 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163484 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163485 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163486 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163487 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163488 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163489 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163490 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163491 - ||  || 27 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163492 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163493 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163494 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163495 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163496 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163497 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163498 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163499 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163500 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-